Weickhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Gabriel Weickhmann (1708–1776), Bürgermeister von Danzig
 Joachim Weickhmann (1662–1736), von 1705 bis 1736 Senior des geistlichen Ministeriums zu Danzig
 Joachim Heinrich von Weickhmann (1769–1857), königlich-preußischer Geheimer Regierungsrat und Oberbürgermeister der Stadt Danzig
 Joachim Samuel Weickhmann (1712–1774), deutscher lutherischer Theologe, Rektor der Universität Wittenberg
 Johannes Weickhmann (1819–1897), Kapitän zur See der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Weigmann
 Weickmann